Erik Karlsen (1953) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Geir Karlsen (1948) – ex calciatore norvegese, di ruolo portiere
 Harry Boye Karlsen (1920-1994) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista o difensore
 Helge Karlsen (1948) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 John Karlsen, talvolta accreditato come Charles John Karlsen o come John Karlson (1919-2017) – attore neozelandese
 Kenneth Karlsen (1973) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore, figlio del calciatore Helge
 Kent Karlsen (1973) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Reidar Karlsen (1911-1996) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Ronny Karlsen (1978) – ex cestista norvegese
 Stein Karlsen (1948) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Synnøve Karlsen (1996) – attrice britannica
 Truls Ove Karlsen (1975) – ex sciatore alpino norvegese
 Ulf Karlsen (1966) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Yngve Karlsen (1930-2010) – calciatore norvegese, di ruolo difensore